19 километр может означать:

 19 км — населённый пункт (тип: разъезд) в Оренбургском районе Оренбургской области России. Входит в состав Южноуральского сельсовета.
 Поповское (19 км) — иное название деревни Поповское в Михайловском сельском округе Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.
 Губино (19 км) — иное название деревни Губино Шашковской сельской администрации в Назаровском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.

Белоруссия 
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Белорусская железная дорога. Код 167016

Россия 
 19-й километр — остановочный пункт Волховстроевского направления, переименован в Ижоры.
 19-й километр (платформа, Ириновское направление) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 036430.
 19 км (разъезд) — недействующий разъезд Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871268
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 941649
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 880021
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 216481
 19 км, Пост 19-й километр (платформа) - недействующий остановочный пункт/пассажирская платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 613033
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 620895
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 647572
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 655140
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 658524
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 772043
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 299446
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 598179
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827034

Украина 
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 482767
 19 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 493511